Izraz zoofilija lahko pomeni naslednje:
 Zoofilija, ljubezenska in erotična privlačnost do živali
 Zoofilija, opraševanje rastlin s pomočjo živali